Krzewa ist der Name folgender Orte in Polen:
 Krzewa (Iłża), Dorf der Gmina Iłża in der Woiwodschaft Masowien
 Krzewa (Mirzec), Dorf der Gmina Mirzec in der Woiwodschaft Heiligkreuz